Kame steht für:

 Kame, schottische Bezeichnung für einen steilhängigen Hügel aus Lockermaterial
 Kame Island, Insel vor der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 KAME-Projekt, japanisches Software-Projekt